brzechwa, statecznik – stabilizator lotu pocisku

 Adam Brzechwa-Ajdukiewicz (1894–1954) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego
 Andrzej Brzechwa (zm. 1593) – benedyktyn, opat klasztoru w Tyńcu
 Antoni Brzechwa (ur. ok. 1765) – major w powstaniu kościuszkowskim 
 Jan Brzechwa (1898–1966) – poeta, autor wielu znanych bajek i wierszy dla dzieci